O Colégio Santa Clara é uma instituição de ensino da cidade de São Paulo, no bairro da Vila Madalena.
Foi aberto em 16 de fevereiro de 1962, com o nome de Externato Sta. Clara, tendo como Diretora, Irmã Mª Afonsina de Andrade. No dia 15 de março de 1962, foram iniciadas as atividades do Externato Santa Clara com quarenta e quatro alunos matriculados nos cursos Infantil e Primário.
Em 1970 o Externato Santa Clara conta com 409 alunos. O Curso Ginasial confirma sua credibilidade e, nesse ano, conta com 92 alunos.
Em 1983 ocorreu a mudança de nome de Externato Santa Clara para Colégio Santa Clara. Alteração também no logotipo ou logomarca, símbolo usado até os dias atuais.
Atualmente o Colégio conta com mais 1.302 alunos, e está entre os 50 melhores da cidade de São Paulo.. 

Escolas católicas do Brasil
Escolas particulares de São Paulo
Instituições de educação infantil de São Paulo
Instituições de ensino fundamental de São Paulo
Instituições de ensino médio de São Paulo
Instituições de ensino da cidade de São Paulo